Lederman ili Ledermann:
 Dawid Lederman, polski aktor żydowskiego pochodzenia
 Henryk Lederman
 Larry Lederman
 Leon Max Lederman